FK Škendija Tetovo (albanski: KF Shkëndija Tetovo, makedonski: ФК Шкендија Тетово) nogometni je klub iz Tetova, Sjeverna Makedonija. Klub se natječe u Prvoj makedonskoj nogometnoj ligi. Svoje utakmice igra na Ecolog Areni čiji kapacitet iznosi 15.000.

Povijest 
Klub je osnovan 1979. godine. Klub je osvojio Drugu makedonsku nogometnu ligu u sezonama 1995./96. (zapad), 1999./00. (zapad), 2009./10. U sezoni 2010./2011., klub je prvi put osvojio Prvu makedonsku nogometnu ligu. Klub je ponovno bio prvak u sezonama 2017./18. i 2018./19.

Uspjesi 
 Prva makedonska nogometna liga
 (3): 2010./11., 2017./18., 2018./19.
 Makedonski superkup
 (1): 2011.
 Druga makedonska nogometna liga
 (3): 1995./96. (zapad), 1999./00. (zapad), 2009./10.
 Makedonski kup
 (2): 2015./16., 2017./18.

FK Škendija u europskima natjecanjima 
{| class="wikitable"

Vanjske poveznice 

 Službena web stranica kluba 
 Klupski profil na Facebooku
 Klupski profil na Transfermarktu

Škendija